ORP „Kormoran” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez okręty polskiej Marynarki Wojennej:
 ORP „Krogulec” – trałowiec redowy projektu 253Ł z lat 40. XX wieku, ex-radziecki T-465
 ORP „Krogulec” (614) – trałowiec bazowy projektu 206F z lat 60. XX wieku

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Nazwy polskich okrętów